La Route nationale 385 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 385 en France
 Route nationale 385 en Italie

Voir aussi